Юлиус Ленхарт (; , , Австрия — , , Австрия) — американский гимнаст и легкоатлет, двукратный чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе в гимнастике Ленхарт участвовал в трёх дисциплинах. Он выиграл индивидуальное и командное первенство, и также занял второе место в первенстве на 9 снарядах, получив серебряную медаль.

В лёгкой атлетике Ленхарт соревновался только в троеборье, в котором он занял 32-е место.

Ссылки 
 Юлиус Ленхарт на sports-reference.com  

Гимнасты США
Многоборцы США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от США